Luciano Nobile es un actor argentino (Buenos Aires, 22 de febrero de 1990) actuó en bahía magica en el 2002 ,en rincón de luz en el 2003 , ,en xxy en el 2007, en toda la gente sola en el 2009 & En scusate il disturbo en el 2009 .

No se sabe absolutamente nada de él en el mundo del espectáculo, ya que no tiene redes sociales y su última actividad fue en el 2009.

Trabajos

Televisión

Cine

Cortos 

Actores infantiles de Argentina
Actores de televisión de Argentina